Manaka ist der Familienname folgender Personen:

 Matsemela Manaka (1956–1998), südafrikanischer Theatermacher
 Mikio Manaka (* 1969), japanischer Fußballspieler
 Yasuo Manaka (* 1971), japanischer Fußballspieler